Desdevises Du Dezert är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

 Georges Desdevises Du Dézert (1854-1942), fransk historiker, romanförfattare, poet och litteraturkritiker
 Théophile-Alphonse Desdevises Du Dezert (1822-1894), fransk historiker och universitetslärare

Franska efternamn